Kriptovaluták
Terra Classic (blokklánc)
Terra (blokklánc)

Egyéb
Terra, 2007-es amerikai tudományos fantasztikus film
Terra (román folyóirat)
Terra (keresztnév)